Albert Folch i Rusiñol (Barcelona 1922-1988) fou un químic i empresari català, fill de Joaquim Folch i Girona.
 Albert Folch i Pi (Barcelona, 1905 - Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1993) fou un metge català, fill de Rafael Folch i Capdevila i germà de Núria Folch i Pi i de Jordi Folch i Pi.